Bruche (rivier), Frankrijk
Bruche (wijk), in Warrington, Engeland